Борис Гришин:
 Гришин, Борис Андреевич (1907—1985) — советский капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда.
 Гришин, Борис Дмитриевич (род. 1936) — советский ватерполист, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта.
 Гришин, Борис Николаевич (1924—2015) — советский изобретатель.